3 miejscowości w Polsce: 
 Ziemięcin – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Goszczanów 
 Ziemięcin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Błędów 
 Ziemięcin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek